Жіноча форма — Жилінська.
 Жилінський Дмитро Дмитрович — російський радянський художник,
 Жилінський Ігор Федорович — український актор, театрознавець, педагог, художник,
 Жилінський Костянтин Сергійович — український волейболіст, нападник, центральний блокувальник,
 Жилінський Олександр Євгенович — радянський і український композитор, актор, співак,
 Жилінський Євген Антонович — білоруський хокеїст,
 Жилінський Євстахій Янушович — український та польський математик, доктор математичних наук, професор.

 Жилінський край  — адміністративна одиниця та один з восьми країв Словаччини.
Прізвища